Новонатальино — название населённых пунктов в России:

 Новонатальино — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Новонатальино — село в Безенчукском районе Самарской области.

См. также  
 Натальино